Radiance är en parfym skapad av sångerskan Britney Spears, med hjälp av Elizabeth Arden (som har stått bakom alla hennes parfymer genom åren). Parfymen släpptes i september 2010.

Doften fick en uppföljare 2011, Cosmic Radiance.

Källor 
Britney Spears, hollywoodreporter.com

Parfym